Termin GTP:GTP guanililtransferaza ima više značenja.

 Guanozin-trifosfat guanililtransferaza, enzim
 Diguanilat ciklaza, enzim